

Toponymes 
Basnéré peut désigner :
 Basnéré, commune du département de Bakata, province de Ziro, région de la Centre-Ouest au Burkina Faso
 Basnéré, commune du département de Kaya, province du Sanmatenga, région Centre-Nord, au Burkina Faso
 Basnéré, commune du département de Namissiguima, province du Passoré, région Nord, au Burkina Faso
 Basnéré, commune du département de Poura, province de Balé, région de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso
 Basnéré, commune du département de Yaba, province du Nayala, région de la Boucle du Mouhoun, au Burkina Faso

Homonymie de localités